Mute – polska grupa muzyczna
 Mute Records – brytyjska wytwórnia muzyczna
 Mute – amerykańska krótkometrażowa komedia w reżyserii Melissy Joan Hart
 Mute – zaplanowany na rok 2011 sequel filmu Moon w reżyserii Duncana Jonesa
 MUTE – sieć P2P